Ла Перотења има више значења:

 Ла Перотења (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Перотења (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику